Феј Данавеј () је америчка глумица, рођена 14. јануара 1941. године у Баскому (Флорида).

Филмографија 

|-
|rowspan=3|1967
|
| -{Hurry Sundown}-
|Lou McDowell
|-
|
| -{The Happening}-
|Санди
|-
| Бони и Клајд
| -{Bonnie and Clyde}-
|Бони Паркер
|-
|rowspan=2|1968
| Афера Томаса Крауна
| -{The Thomas Crown Affair}-
|Вики Андерсон
|-
|
| -{Amanti}-
|Џулија
|-
|rowspan=2|1969
|
| -{The Extradordinary Seaman}- 
|Jennifer Winslow
|-
|
| -{The Arrangement}-
|Гвен
|-
|rowspan=2|1970
|
| -{Little Big Man}-
|Mrs. Louise Pendrake
|-
|
| -{Puzzle of a Downfall Child}-
|Lou Andreas Sand
|-
|rowspan=2|1971
|
| -{The Deadly Trap}-
|Џил
|-
|
| -{Doc}- 
|Кати Елдер
|-
|rowspan=2|1973
|
| -{Oklahoma Crude}- 
|Лина Дојл
|-
|
| -{The Three Musketeers}- 
|Леди се Винтер
|-
| 1974. || Кинеска четврт || -{Chinatown}- || Evelyn Cross Mulwray
|-
| 1974. || Паклени торањ || -{The Towering Inferno}- || Сузан Френклин
|-
| 1974. || Четири мускетара || -{The Four Musketeers}- || Milady
|-
| 1975. || Три дана кондора || -{Three Days of the Condor}- || Кати Хејл
|-
|rowspan=2|1976
| ТВ мрежа
| -{Network}-
|Дајана Кристенсен
|-
|
| -{Voyage of the Damned}-
|Denise Kreisler
|-
| 1978
|Очи Лоре Марс
| -{Eyes of Laura Mars}- 
|Лора Марс
|-
| 1979
|
| -{The Champ}-
|Ени
|-
| 1980
|
| -{The First Deadly Sin}-
|Барбара Делани
|-
|rowspan=2|1981
|
| -{Mommie Dearest}- 
|Џоун Крофорд
|-
|
| -{Evita Peron}-
|Евита Перон
|-
| 1983
|
| -{The Wicked Lady}-
|Леди Барбара Скелтон
|-
|rowspan=2|1984
|
| -{Ordeal by Innocence}-
| Рејчел Аргајл
|-
|
| -{Supergirl}-
|Селена
|-
| 1985
|
| -{Thirteen at Dinner}-
|Џејн Вилкинсон 
|-
| 1987
|
| -{Barfly}-
|Ванда Вилкокс
|-
|rowspan=3|1988
|
| -{Midnight Crossing}-
|Хелен Бартон
|-
|
| -{The Gamble}-
|Countess Matilda Von Wallenstein
|-
|
| -{Burning Secret}-
|Mrs. Sonya Tuchman
|-
|rowspan=3|1989
|
| -{Frames from the Edge}-
|себе
|-
|
| -{On a Moonlit Night}-
|Mrs. Colbert
|-
|
| -{Wait Until Spring, Bandini}-
|Mrs. Hildegarde
|-
|rowspan=2|1990
|
| -{The Handmaid's Tale}-
|Серена Џој
|-
| Два Џејка
| -{The Two Jakes}-
|Evelyn Mulwray
|-
| 1991
|
| -{Scorchers}-
|Thais
|-
| 1992
|
| -{Double Edge}-
|Феј Милано
|-
|rowspan=2|1993
|
| -{Arizona Dream}-
|Elaine Stalker
|-
|
| -{The Temp}-
|Charlene Towne
|-
|rowspan=3|1995
|
| -{Unzipped}-
|себе – непотписана
|-
|Дон Хуан де Марко
| -{Don Juan DeMarco}-
| Мерилин Миклер
|-
|
| -{Drunks}-
|Беки
|-
|rowspan=3|1996
|
| -{Dunston Checks In}-
|Mrs. Dubrow
|-
|
| -{Albino Alligator}-
|Janet Boudreaux
|-
|Комора
| -{The Chamber}-
|Lee Cayhall Bowen
|-
|rowspan=2|1997
|
| -{In Praise of Older Women}-
|Condesa
|-
|
| -{The Twilight of the Golds}-
|Филис Голд
|-
| 1998
|
| -{Gia}-
|Wilhelmina Cooper
|-
|rowspan=3|1999
|
| -{Love Lies Bleeding}-
|Josephine Butler
|-
|Афера Томаса Крауна
| -{The Thomas Crown Affair}-
|психијатар
|-
|
| -{The Messenger: The Story of Joan of Arc}-
|Yolande D'Aragon
|-
|rowspan=2|2000
|Дворишта
| -{The Yards}-
|Kitty Olchin
|-
|
| -{Stanley's Gig}-
|Leila
|-
|rowspan=2|2001
|
| -{Yellow Bird}-
|Aurora Beavis
|-
|
| -{Festival in Cannes}-
|Herself
|-
|rowspan=4|2002
|
| -{Mid-Century}-
|Blue/Mother
|-
| Измењена срца
| -{Changing Hearts}-
|Betty Miller
|-
|Правила привлачности
| -{The Rules of Attraction}-
|госпођа Ив Дентон
|-
|
| -{Man of Faith}-
|Меј Вест
|-
| 2003
|Слепи хоризонт
| -{Blind Horizon}-
| -{Ms. K}-
|-
|rowspan=3|2004
|
| -{Last Goodbye}-
| Шон Винстон
|-
|
| -{El Padrino}-
| -{Atty. Gen.}- Наваро 
|-
|
| -{Jennifer's Shadow}-
|Мери Елен Каси
|-
| 2005
|
| -{Ghosts Never Sleep}-
| Катлин Долан
|-
|rowspan=3|2006
|
| -{Cut Off}-
|Мерилин Бертон
|-
|
| -{Love Hollywood Style}-
| Бог
|-
|
| -{Rain}-
|Изабел Хадсон
|-
|rowspan=4|2007
|
| -{The Gene Generation}-
|Џозефина Хејден
|-
|
| -{Cougar Club}-
| Идит Бирнбаум
|-
|
| -{Say It in Russian}-
|Жаклин де Роси
|-
|
| -{Flick}-
| поручница Ени Макензи
|-
|rowspan=2|2008
|
| -{Dr. Fugazzi}-
|детектив Роуланд
|-
|
| -{Fashion: The Movie}-
|Флора Фортуна
|-
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1941.
Америчке глумице
Добитници награде Златни глобус
Биографије живих особа
Добитнице награде Оскар за најбољу глумицу у главној улози